Наррос-де-Сальдуэнья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,44 км². Население — 138 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы